Eldora kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eldora (Colorado)
Eldora (Iowa)